Ferdinandeum steht für:

 Ferdinandeum (Graz), Musikmittelschule in Graz
 das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck
 das katholische Studienseminar und Wohnheim Ferdinandeum in Würzburg, siehe Ferdinand Schlör #Leben
 den Palast Ferdinandeo in Triest, heute MIB Trieste School of Management.